Dobers steht für

 Ernst Dobers (1892–1945), deutscher Biologiedidaktiker und Antisemit
 Henning Dobers (* 1966), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und 1. Vorsitzender der Geistlichen Gemeindeerneuerung in der Evangelischen Kirche
 Paul Dobers (1885–1959), deutscher Maler und Hochschullehrer
 den deutschen Namen des Ortes Dobrzyń, Gemeinde Przewóz, Polen